Чемпионат Чехии по футболу 1999/2000 годов — 7-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Футбольный клуб «Спарта Прага» стал чемпионом Чехии в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 570 мячей.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на официальный сайте Первой лиги
 Статистика www.rsssf.com

1999/2000
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 1999 году
Спорт в Чехии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000